Municipio de King puede referirse a:

 Municipio de King (condado de Oregón, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Oregon.
 Municipio de King (condado de Polk, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de King (condado de Bedford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bedford.
 Municipio de King (condado de Christian, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Christian.
 Municipio de King (condado de Winnebago, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Winnebago.
 Municipio de King (condado de Tripp, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp.
 Municipio de King (condado de Johnson, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de King City (condado de McPherson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de McPherson.